Бег на 50 метров — это самая короткая дистанция в спринте на официальных соревнованиях. Проводится только в закрытом помещении. Бег на 50 метров используется в тренировках для развития разгона на 60- и 100-метровке. Мировой рекорд принадлежит Доновану Бэйли  и равен 5,56 секунды.

Действующие рекорды

Лучшие результаты — мужчины

Лучшие результаты — женщины

Примечания 

Дисциплины лёгкой атлетики
Бег на короткие дистанции